Szentesi Vízilabda Klub é um clube de polo aquático da cidade de Szentes, Hungria. O clube é mais vitorioso no naipe feminino.

História 
O clube foi fundado em 1934.

Títulos
 Liga Húngara de Polo aquático Feminino
  1987, 1990, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

Clubes de polo aquático da Hungria